Itapuranga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapuranga (ort), Goiás, 
 Itapuranga (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar